

Ludzie 
 Eugenia – imię żeńskie pochodzenia greckiego

Osoby o imieniu Eugenia 
 Eugenia (Eugenia de Montijo) – cesarzowa francuska, żona Napoleona III
 Eugenia (wł. Charlotta Eugenia Augusta Amalia Albertina) – księżniczka Szwecji i Norwegii z dynastii Bernadotte
 Eugenia Basara-Lipiec – polska poetka
 Eugenia Bocquel – francuska pisarka
 Eugenia Bosz (Jewhenija Bosz) – radziecka działaczka partyjna
 Eugenia Bożko – polska działaczka kulturalna
 Eugenia Brun (z d. Hejman) – polska działaczka komunistyczna
 Eugenia Bujak (z d. Alickun) – polska kolarka
 Eugenia Charles – dominikańska działaczka polityczna
 Eugenia Ciarkowska (Eugenia Maria Ciarkowska z d. Rusin) – polska lekkoatletka
 Eugenia de Beauharnais (Eugénie de Beauharnais) – francusko-niemiecka arystokratka, ostatnia księżna Hohenzollern-Hechingen
 Eugenia de Montijo – cesarzowa francuska, żona Napoleona III
 Eugenia Frydman – polsko-żydowska pływaczka
 Eugenia Furmaniak – polska nauczycielka
 Eugenia Ginzburg (Jewgienija Siemionowna Ginzburg, Jewgienija Sołomonowna Ginzburg) – rosyjska pisarka żydowskiego pochodzenia
 Eugenia Herman – polska aktorka
 Eugenia Joubert (wł. Eugénie Joubert) – francuska zakonnica, błogosławiona Kościoła rzymskokatolickiego
 Eugenia Kaleniewicz – polska lekarka
 Eugenia Kempara (z d. Ziółkowska) – polska działaczka państwowa
 Eugenia Kierbedź – polska filantropka
 Eugenia Kochanowska-Wiśniewska – polska pisarka
 Eugenia Kosowska – polska poetka ludowa
 Eugenia Krassowska-Jodłowska – polska działaczka państwowa
 Eugenia Kubowska (Paulina Szwarcbard) – polska działaczka komunistyczna
 Eugenia Lewicka – polska lekarka
 Eugenia Łoch – polska polityk
 Eugenia Łozińska – polska matematyczka pochodzenia żydowskiego
 Eugenia Mackiewicz (siostra Maria Kanizja) – polska zakonnica, błogosławiona Kościoła katolickiego
 Eugenia Malewska – polska pedagog
 Eugenia Mandal – polska psycholog
 Eugenia Marlitt (wł. Eugenie John) – niemiecka pisarka
 Eugenia Mountbatten-Windsor (Eugenia z Yorku, wł. Princess Eugenie of York Eugenie Victoria Helena) – wnuczka Elżbiety II
 Eugenia Nosach – argentyńska siatkarka
 Eugenia Osho-Williams – sierraleońska lekkoatletka
 Eugenia Pawel-Kroll (Szarlota Pawel, wł. Eugenia Szarlota Pawel-Kroll) – polska graficzka
 Eugenia Pragierowa (z d. Berke) – polska prawniczka
 Eugenia Ravasco (Eugenia Maria Ravasco) – włoska zakonnica, błogosławiona Kościoła katolickiego
 Eugenia Rudniewa (Jewgienija Maksimowna Rudniewa) – radziecka lotnik-nawigator
 Eugenia Rzymska (Eugenia z Rzymu) – mniszka, święta Kościoła katolickiego i prawosławnego
 Eugenia Salvi – włoska łuczniczka
 Eugenia Schwarzwald – działaczka społeczna w monarchii austro-węgierskiej
 Eugenia Siemaszkiewicz – polska pisarka
 Eugenia Sobkowska – polska technolog żywności
 Eugenia Szaniawska-Wysocka – polska śpiewaczka
 Eugenia Szczukówna – polska farmaceutka
 Eugenia Umińska – polska skrzypaczka
 Eugenia von Skene – więźniarka funkcyjna w hitlerowskim obozie koncentracyjnym Ravensbrück
 Eugenia Własowa (Jewhenija Ołeksandriwna Własowa) – ukraińska piosenkarka
 Eugenia z Yorku (Eugenia Mountbatten-Windsor, wł. Princess Eugenie of York Eugenie Victoria Helena) – wnuczka Elżbiety II
 Eugenia Zdebska (Eugenia Maria Zdebska) – polska kardiochirurg
 Eugenia Zielankowa (Jauhienija Mikałajeuna Zielankowa, Jewgienija Nikołajewna Zielenkowa) – białoruska lekarka i polityk
 Eugenia Złotko (Eugenia Danuta Złotko z d. Arytmiuk) – posiadaczka tytułu i medalu Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Eugenia Żmijewska – polska publicystka
 Eugenia Żołnierczyk (Eugienia Żołnierczyk) – polska działaczka związkowa

Postaci fikcyjne 
 Eugenia Danglars (Eugénie Danglars) – postać fikcyjna z powieści Hrabia Monte Christo
 Eugenia Grandet (Eugénie Grandet) – postać fikcyjna z powieści Balzaka
 Eugenia Sandler (Eugénie Sandler) – postać fikcyjna z australijskiego serialu

Taksonomia 
 Eugenia (goździkowiec, czapetka, piernia) – rodzaj roślin z rodziny mirtowatych
 eugenia – epitet gatunkowy, np. Amakusanthura eugenia, Ammophila eugenia, Bunodeopsis eugenia, Calendra eugenia, Copestylum eugenia, Erica eugenia, Eurema daira eugenia, Sphex eugenia, Trypanaresta eugenia, Urellia eugenia, Viatrix eugenia, Volucella eugenia

Inne 
 Eugenia – planetoida o numerze katalogowym 45

Zobacz też 
 Błogosławiona Eugenia – strona ujednoznaczniająca
 Eugenia de Montijo – stacja metra w Madrycie
 Eugenia Grandet (oryg. Eugénie Grandet) – powieść Balzaka
 Eugenia Sandler (oryg. Eugénie Sandler P.I.) – australijski serial obyczajowy
 inne osoby: Anna Eugenia Picco, Celina Eugenia Iwanowska, Izabela Klara Eugenia Habsburg, Katarzyna Eugenia Tyszkiewiczówna, Maria Eugenia Jasińska, Maria Eugenia od Jezusa Milleret, Wiktoria Eugenia Battenberg
 podobne imiona żeńskie: Eugenie, Eugénie, Eugienia, Eugienne, Ewgenija, Jauhienija, Jewgienija, Jewhenija, Ouine